Фарзалиев () — азербайджанская фамилия. Известные носители:

 Фарзалиев, Вагиф Меджид оглы (род. 1939) — азербайджанский химик.
 Фарзалиев, Ибрагим Гурбанали оглы (1894—1965) — борец за установление Советской власти в Азербайджане и Армении.
 Фарзалиев, Мешади Мамед (1872—1962) — азербайджанский певец-ханенде, исполнитель мугамов начала XX века.
 Фарзалиев, Пахливан Ахлиман оглы (1958—1992) — Национальный герой Азербайджана.
 Фарзалиев, Юсиф Мамедали оглы (1925—1979) — азербайджанский нефтяник, Герой Социалистического Труда.